

Єкатеринославська сільська рада — сільське поселення, Октябрський район, Амурська область
 Єкатеринославська сільська рада — сільське поселення, Тюльганський район, Оренбурзька область